Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Lewczuk – polski żołnierz, działacz emigracyjny, polityk, poseł na Sejm
 Igor Lewczuk – polski piłkarz
 Monika Lewczuk – polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i modelka
 Zofia de Ines-Lewczuk – polska scenografka teatralna, operowa, baletowa, filmowa i telewizyjna